Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 105 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 проходили 18 августа. В турнире приняли участие 20 спортсменов из 16 стран.

Победу одержал белорус Андрей Арямнов.

17 ноября 2016 года через 8 лет после завершения соревнований решением МОК из-за положительной допинг-пробы российский тяжелоатлет Дмитрий Лапиков был лишён бронзовой медали
.

Медалисты

Рекорды 
Мировые рекорды до Олимпиады.

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IWF 

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2008